Kliment peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Климент) :
saint Clément d'Okhrid (vers 840-916, en bulgare : Климент Охридски), intellectuel et écrivain bulgare, premier archevêque bulgare après la conversion de la Bulgarie au christianisme en 865. Disciple des saints Cyrille et Méthode, il passe pour être le vrai inventeur de l'alphabet cyrillique ;
Kliment, village bulgare de l'obchtina de Kaolinovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Kliment, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.